Александр Дмитриевич Беляев ( — 29 октября 1919) — русский учёный-богослов, публицист. Доктор богословия.

Биография 
Родился  года в городе Раненбург в семье священника Рязанской епархии.

Учился в Раненбургском духовном училище и Рязанской духовной семинарии. Слушал в это время публичные лекции Д. И. Ростиславова.

С 1872 года учился в Московской духовной академии. Став в 1876 году 1-м магистрантом богословского отделения XXXI курса академии, был оставлен при ней в должности приват-доцента.

В 1880 году был удостоен степени магистра богословия за диссертацию «Любовь божественная. Опыт раскрытия главнейших христианских догматов и начало любви божественной» и утверждён в звании доцента Московской духовной академии по кафедре догматического богословия; с октября 1881 года читал также патристику. С июня 1893 года — экстраординарный профессор.

В мае 1899 года защитил докторскую диссертацию  «О безбожии и антихристе. Том I: Подготовление, признаки и время пришествия антихриста» (Сергиев Посад, 1898), после чего был утверждён ординарным профессором. В 1901 году был удостоен звания заслуженного профессора Московской духовной академии; с 1905 года состоял членом Правления, а с 1911 года — почётным членом академии.

С 1907 по 1911 — председатель Совета «Братства Преподобного Сергия».

Вышел в отставку в октябре 1910 года, но продолжал читать лекции в качестве сверхштатного профессора ещё в течение года. В 1918—1919 годах был вынужден вернуться к преподаванию в Московской духовной академии. Умер 2 февраля 1920 года.

Избранная библиография 

 Биографический очерк ректора Московской дух. академии протоиерея Александра Васильевича Горского (1876);
 Любовь божественная (М., 1880; магист. диссерт.; 2 изд., Москва, 1884);
 Современное состояние вопроса о значении расовых особенностей семитов, хамитов и иафетитов для религиозного развития этих групп народов (М., 1881);
 Очерки современной умственной жизни (1889);
 Характеристика археологии (1890);
 О покое воскресного дня (1891);
 Истинное христианство и гуманизм. По поводу воззрений на христианство графа Л. Н. Толстого и Вл. С. Соловьева (Сергиев Посад, 1893);
 О соединении церквей. Разбор энциклики палы Льва XIII от 20 июня 1894 г. (Сергиев Посад, 1897);
 О безбожии и антихристе. Том I. Подготовление, признаки и время пришествия антихриста (Сергиев Посад, 1899, докторская диссертация);
 Буры и кальвинизм (Сергиева Лавра, 1901);
 Самодержавие и народовластие  (Сергиев Посад, 1906).
Для Православной богословской энциклопедии написал ряд статей, помещённых в I, IV и VIII тома.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Публикации на научно богословском портале Богослов.РУ

Выпускники Рязанской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Заслуженные профессора Московской духовной академии
Богословы по алфавиту
Богословы Российской империи
Богословы XIX века
Богословы XX века
Православные богословы
Авторы Православной богословской энциклопедии